FK Vardar är ett fotbollslag från Skopje, Nordmakedonien, som säsongen 2019/2020 spelade i den makedonska 2. ligan.

Historia 
Klubben grundades år 1947 och har sedan dess vunnit en jugoslavisk ligatitel och åtta makedonska ligatitlar, den senaste år 2016/17.

Meriter 
Nordmakedonien (sedan 1992)
 Klubben var mästare (11)
 1992–93, 1993–94, 1994–95, 2001–02, 2002–03, 2011–12, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2019–20
 Cupen i fotboll (5)
 1992–93, 1994–95, 1997–98, 1998–99, 2006–07
 Supercup (2)
 2013, 2015

Stadion 
Klubben spelar på Arena Filip II, Skopje som tar 33 460 personer.

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida

v
v
v